TV Integração pode ser:
 Rede Integração - rede de televisão brasileira sediada em Uberlândia, Minas Gerais, cujas emissoras próprias de mesmo nome são:
 TV Integração Uberlândia - emissora de televisão sediada em Uberlândia, Minas Gerais;
 TV Integração Ituiutaba - emissora de televisão sediada em Ituiutaba, Minas Gerais;
 TV Integração Araxá - emissora de televisão sediada em Araxá, Minas Gerais;
 TV Integração Juiz de Fora - emissora de televisão sediada em Juiz de Fora, Minas Gerais;
 TV Integração Uberaba - emissora de televisão sediada em Uberaba, Minas Gerais;

 Ou ainda
 TV Integração (Pará de Minas) - emissora de televisão sediada em Pará de Minas, Minas Gerais;
 TV Integração (Cruzeiro do Sul) - emissora de televisão sediada em Cruzeiro do Sul, Acre;
 TV Araguaia - emissora de televisão sediada em Alto Araguaia, Mato Grosso, anteriormente TV Integração

Integração